Il toponimo Stolniceni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Stolniceni, comune nel distretto di Edineț
Stolniceni, comune nel distretto di Hîncești

Romania
Stolniceni-Prăjescu, comune del distretto di Iași
Stolniceni, villaggio facente parte del municipio di Râmnicu Vâlcea